Ралли Корсики 1974 года (официально Tour de Corse - Rallye de France 1974) − восьмой этап чемпионата мира по ралли 1974 года, проходивший с 30 ноября по 1 декабря. Это 18-е Ралли Корсики в истории и второе в рамках чемпионата мира. Этап проходил на асфальтовом покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 374,9 км и была разделена на 14 спецучастков. На старт вышло 102 экипажа, до финиша добралось только 24 из них.

Вторая победа в чемпионате мира и третья на Ралли Корсики для француза Жан-Клода Андрюэ. Первый подиум команды Alpine-Renault в сезоне 1974 года. 

Жерар Лярусс приехал на пятом месте и это его единственный финиш в топ-10 на чемпионате мира. Также первое попадание в очковую зону для итальянца Фульвио Баччелли и француза Ги Фреклена. Впервые приняла участие в этапе чемпионата мира французская гонщица Мишель Мутон.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1974 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1974 году